Михаи́л Соловьёв:
 Соловьёв, Михаил Александрович (род. 1997) — российский футболист.
 Соловьёв, Михаил Алексеевич (1901—1959) — советский оперный певец.
 Соловьёв, Михаил Алексеевич (род. 1926) — Герой Социалистического Труда, горняк Подмосковного угольного бассейна.
 Соловьёв, Михаил Альбертович (1924 — ?) — советский футболист, судья.
 Соловьёв, Михаил Васильевич (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Соловьёв, Михаил Георгиевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Соловьёв, Михаил Григорьевич (1917—1943) — Герой Советского Союза.
 Соловьёв, Михаил Дмитриевич (в монашестве Мелитон; 1897—1986) — епископ РПЦ, архиепископ Тихвинский, викарий Ленинградской епархии.
 Соловьёв, Михаил Михайлович (1905—1990) — советский живописец.
 
 Соловьёв, Михаил Павлович (1922—1992) — Герой Советского Союза.
 Соловьёв, Михаил Петрович (1842—1901) — административный деятель, начальник главного управления по делам печати.
 Соловьёв, Михаил Сергеевич (1862—1903) — русский педагог, переводчик.
 Соловьёв, Михаил Тимофеевич (1853—1930) — директор Издательства И. Д. Сытина.
 Соловьёв, Михаил Фёдорович (1785—1856) — русский физик и химик.
 Соловьёв-Петко, Михаил Владимирович (род. 1978) — российский архитектор, дизайнер, художник.